Для нужд Статистической службы Канады и переписи населения в канадской провинции Нью-Брансуик существует исторически сложившееся деление на графства. В провинции насчитывается 15 графств. Внутри графств вся территория поделена на города, деревни, приходы, сельские общины и индейские резервации. По данным переписи населения 2006 года в провинции насчитывается 34 города, 69 деревень, 1 сельская община, 152 прихода и 20 индейских резерваций .

Ниже представлен список всех переписных единиц провинции, разбитых по графствам .

Графство Альберт

Графство Вестморленд

Графство Виктория

Графство Глостер

Графство Йорк

Графство Карлтон

Графство Кент

Графство Кингс

Графство Куинс

Графство Мадаваска

Графство Нортамберленд

Графство Рестигуш

Графство Санбери

Графство Сент-Джон

Графство Шарлотт

См. также 
 Графства Нью-Брансуика
 Переписное деление Нью Брансуика
 Населённые пункты Нью-Брансуика
 Приходы Нью-Брансуика
 Индейские резервации Нью-Брансуика

Примечания 

Списки:Нью-Брансуик
Административное деление Нью-Брансуика
Переписное деление Канады